Osoby:
 Isidor Seiß – niemiecki kompozytor
 Reinhard Seiß – austriacki publicysta
 Willi Seiß – niemiecki ezoteryk

Zobacz też:
 Seis
 Seiss